Драбкин, Яков:
 Драбкин, Яков Давидович (настоящее имя Сергея Ивановича Гусева; 1874—1933) — русский революционер, советский государственный деятель.
 Драбкин, Яков Самойлович (1918—2015) — российский историк, германист.